Taglietti ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Taglietti (um 1660–1718), italienischer Violinist und Komponist der Barockzeit
 Enrico Taglietti (1926–2019), italienisch-australischer Architekt